Ducarme ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Ducarme (1954–2010), belgischer Politiker 
 Denis Ducarme (* 1973), belgischer Politiker
 Jean-Louis Ducarme, Tonmeister